Международный аэропорт Печ-Погань ()  — один из пяти международных аэропортов Венгрии, расположен близ деревни Погань в 9 км к югу от центра Печа.

Аэропорт открыт для пассажиров в 2003 году. Из-за небольшой длины взлётно-посадочной полосы принимает лишь небольшие самолёты. В 2010 году было осуществлено 2200 взлётов/посадок с числом пассажиров около 7 тысяч. Летом выполняются туристические чартеры в болгарский Бургас и на греческие острова Корфу и Закинф. Ранее существовал рейс в Вену, ныне отменён.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 http://www.hungaryairport.hu/airport_data.php?id=2 

Аэропорты Венгрии